Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1994 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 1994 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski und BKS Chemik Bydgoszcz in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei GKS Gedania Gdańsk acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 83 Spieler zum Einsatz, von denen 55 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin mit 9 Punkten aus 11 Partien war Elena Kharkowa (Świętochłowice), 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichte Sergei Iwanow (Bielsko-Biała), 8 Punkte aus 11 Partien Michał Krasenkow (Gorzów Wielkopolski). Niemand erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Elena Kharkowa.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1994); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1994), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1994; BLR = Weißrussland, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

KS Górnik Zabrze

KS Śląsk Świętochłowice

KS Miedź Legnica

MZKS Pocztowiec Poznań

KKS Polonia Warszawa

GKS Gedania Gdańsk

WKSz Hetman Wrocław

BKS Chemik Bydgoszcz

LKS ZPD Jasień

MOK Chrobry Głogów

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1994
1 Liga Schach 1994